Il doppio misto di tennis ai XVIII Giochi asiatici si è giocato al Jakabaring Sport City di Palembang, in Indonesia, dal 19 al 25 agosto 2018.

Sania Mirza e Saketh Myneni erano i detentori del titolo, ma non hanno preso parte a questa edizione del torneo.

Aldila Sutjiadi e Christopher Rungkat hanno vinto la medaglia d'oro battendo in finale Luksika Kumkhum e Sonchat Ratiwatana col punteggio di 6-4, 5-7, [10-7].

Anna Danilina, Aleksandr Nedovyesov, Erina Hayashi e Kaito Uesugi hanno vinto la medaglia di bronzo.

Teste di serie 

  Makoto Ninomiya / Yasutaka Uchiyama (quarti di finale)
  Xu Yifan / Zhang Ze (quarti di finale)
  Yang Zhaoxuan / Gong Maoxin (terzo turno)
  Ankita Raina / Rohan Bopanna (quarti di finale)
  Luksika Kumkhum / Sonchat Ratiwatana (finale, argento)
  Chang Kai-chen / Hsieh Cheng-peng (terzo turno)
  Karman Thandi / Divij Sharan (terzo turno)
  Nicha Lertpitaksinchai / Sanchai Ratiwatana (terzo turno)

  Anna Danilina / Aleksandr Nedovyesov (semifinale, bronzo)
  Akgul Amanmuradova / Sanjar Fayziev (terzo turno)
  Aldila Sutjiadi / Christopher Rungkat (campioni, oro)
  Erina Hayashi / Kaito Uesugi (semifinale, bronzo)
  Gozal Ainitdinova / Timur Khabibulin (terzo turno)
  Zhang Ling / Yeung Pak-long (quarti di finale)
  Liang En-shuo / Peng Hsien-yin (terzo turno)
  Eudice Chong / Wong Chun-hun (terzo turno)

Parte finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4 

Tennis ai XVIII Giochi asiatici